Никола́й Никола́евич Куту́зов:
 Кутузов, Николай Николаевич (1897—1981) — советский актёр театра и кино.
 Кутузов, Николай Николаевич (1891—1942) — советский шахматист.